Chuuk State Team é um clube de futebol dos Estados Federados da Micronésia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional..

Clubes de futebol dos Estados Federados da Micronésia
Clubes de futebol fundados em 2013